IHY est un sigle qui peut désigner :
 International Heliophysical Year (en français, Année héliophysique internationale), un programme international de collaboration scientifique parrainé par les Nations unies.

Ihy est un nom qui peut désigner :
 Ihy, dans la mythologie égyptienne, le dieu enfant de la joie, fils de la déesse Hathor.